Сезон ФК «Барселона» 2020-2021 - 121-й за ліком сезон футбольного клубу «Барселона» і його 90-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії і Лізі чемпіонів УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 15 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19. По його завершенні Ліонель Мессі полишив клуб.

Форма

Гравці

З Барселони Б і

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Підсумки трансферів 
Неоголошені ціни в підсумках трансферів не враховано.

Витрати

Літо:  €124,000,000

Зима:  €0,000,000

Загалом:  €124,000,000

Дохід

Літо:  €137,000,000

Зима:  €0,000,000

Загалом:  €137,000,000

Чисті підсумки

Літо:  €13,000,000

Зима:  €000,000

Загалом:  €13,000,000

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Суперкубок Іспанії 

Жеребкування відбулося 17 грудня 2020 року.

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 1 жовтня 2020.

Плей-оф

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Воротарі

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Захисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Півзахисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що вийшов на поле в цьому сезоні, але полишив клуб

|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Травми

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Барселона»
Барселона